Bel·liè (en llatí Bellienus) va ser un comandant romà, originalment esclau de la família dels Demetri. Estava al front de la guarnició d'Intermelium, a la Ligúria, l'any 49 aC quan va rebre una forta suma d'un partit per fer matar un rival polític, Domici, un home de rang noble i amic de Juli Cèsar. Bel·liè en va ordenar la mort. Això va provocar la revolta de la ciutat i finalment es va fer necessària l'arribada de Gai Celi amb algunes cohorts per posar fi a la revolta. Després, Celi va haver de marxar perquè hi va haver una insurrecció dels Intermelis, i es va desplaçar cap a la ciutat amb les cohorts per fer-los front.

Referències 

Militars romans
Lliberts romans